College O.-L.-V.-ten-Doorn
 Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn (klooster)